Велтен () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Велтен, Брам (род. 1997) — голландский профессиональный шоссейный велогонщик.
 Велтен, Лидевей (род. 1990) — нидерландская хоккеистка на траве, нападающая.